Deux raïons de Crimée s'appellent raïon de Lénine :
 le raïon de Lénine, ayant pour chef-lieu la ville de Lénine ;
 le raïon de Lénine, un district de la ville de Sébastopol.

Voir aussi 
 Raïon Leninski (oblast autonome juif)